Генри Миллиган (; род. , Камден) — американский боксёр-любитель и профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион США среди любителей (1983). В любительской и профессиональной карьерах Миллиган неплохо показал себя с более крупными противниками.

Любительская карьера 
В 1981 Миллиган окончил Принстонский университет, где он учился с академической стипендией. Генри Миллиган заработал десятки университетских званий во время обучения в университете. Он был признан лучшим спортсменом года в борьбе и был старшим ученым-спортсменом года в Принстоне в 1981 году, что является высшей студенческой честью университета. Позже он получил степень бакалавра в Нью-Йоркском университете. 

победил будущего чемпиона мира в супертяжелом весе Майкла Бентта, будущего олимпийского чемпиона Генри Тиллмена, а затем победил будущего чемпиона мира в первом тяжелом весе Орлина Норриса. Он также нокаутировал Эла Эванса, затем в турнире, Национальные Золотые перчатки, в супертяжелом весе победил Александра Олиана, и стал чемпионом США в тяжелом весе в 1983 году. Будучи белым, образованным боксером Лиги Плюща, он привлекал к себе много внимания и был показан во многих газетных и журнальных статьях по всей стране, включая People Magazine и Sports Illustrated 

Логичным завершением его любительской карьеры должны были стать Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. На пути к финалу олимпийского отбора, Миллиган проиграл будущему абсолютному чемпиону мира в тяжёлом весе Майку Тайсону.

Профессиональная карьера

1985 год 
В 1985 году Миллиган выиграл 9 боёв нокаутом.

Дебютировал в марте 1985 года в бою с Гарландом Хэлом, которого победил нокаутом в 1 раунде.

В апреле нокаутировал в 1 раунде Берта Рейда.

В мае нокаутировал в 1 раунде Алекса Стэнли.

В июне Миллиган встретился с Майком Харрисом. В 1 раунде Харрис отправил Миллигана в нокдаун, но Миллиган поднялся и в 3 раунде трижды отправил Харрисона на пол и победил техническим нокаутом в 3 раунде.

В августе Миллиган победил техническим нокаутом во 2 раунде Феликса Шотера.

В октябре Миллиган нокаутировал в 3 раунде Джимми Харрисона.

В ноябре Миллиган нокаутировал Рикардо Спейна, Скота Линкера, Бобби Томаса.

Вне ринга 
Миллиган снялся в десяти рекламных роликах на национальном телевидении и в художественном фильме с участием Роберта Де Ниро и Джессики Ланж под названием «Ночь и город» (фильм 1992 года). Он является президентом Elsmere, Delaware Boxing Club, гражданским членом Центра Мэри Кэмпбелл  для взрослых инвалидов и Фонда  Делавэр для умственно отсталых детей. В 1993 году Миллиган был введен в Спортивный музей и Зал славы штата Делавэр. Сейчас Миллиган является главным тренером спортивной команды Varsity, в христианской школе Уилмингтона в Хокессине, штат Делавэр.

Он является членом Mensa International, которая требует, чтобы у всех членов был IQ, который ставят их в топ-2% населения и Общества Triple Nine Society (99,9% IQ).

Ссылки 
http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=005523&cat=boxer

Примечания 

Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы бизнеса Стерна (Нью-Йоркский университет)